Барабан:
 Барабан — музичний інструмент.
 Барабан (архітектура) — горішня конструктивна частина будівлі циліндрична або багатокутна у плані, що підтримує баню, купол або зімкнуте склепіння.
 Барабан (машинобудівництво) — частина машини, яка має барабаноподібну форму.
 Кабельний барабан — котушки різних розмірів, призначені для намотування кабелю.
 Барабан (зброя) — обертальна частина стрілецької зброї циліндричної форми.
 «Барабан» — простонародне іменування харківського ринку «Барабашово».

Персоналії 
 Барабан Леонід Іванович (1929—2016) — літературознавець, історик театру.

Див. також 
 Барабан підйомної машини

Примітки